Kizaki (木崎) est un nom propre japonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Fuminori Kizaki (1969-), réalisateur japonais ;
 Ryōko Kizaki (1985-), athlète japonaise ;
 Satoko Kizaki (1939-), écrivaine japonaise ;
 Yuria Kizaki (1996-) chanteuse, idole japonaise du groupe de J-pop SKE48.

Toponyme 

 , ancien village japonais du district de Kita-Adachi, dans la préfecture de Saitama ;
 Lac Kizaki, lac du Japon dans la préfecture de Nagano.

Histoire 
 Bataille de Kizaki, bataille de l’époque Sengoku en 1572 entre les forces de Shimazu Yoshihisa à celles d'Itō Yoshisuke.

Patronyme japonais